Essler est un patronyme porté notamment par :

  (1885-1957), entrepreneur dans l'industrie textile tchèque ;
  (1929-2013), sculpteur et céramiste allemand ;
 Fred Essler (1895-1973), acteur américain ;
 Jane Essler (1836-1892), actrice de théâtre française ;
  (1940-), philosophe allemand.